Ви́ктор Со́кол:
 Сокол, Виктор Петрович (род. 1954) — советский и белорусский футболист.
 Сокол, Виктор Викторович (род. 1981) — белорусский футболист.